Ekelöfpriset är ett pris som delas ut vartannat år sedan 2001 av Gunnar Ekelöf-sällskapet till någon som verkar i Ekelöfs anda. Prissumman är på 20 000 kronor.

Pristagare
2001 – Jesper Svenbro
2003 – Eva Runefelt
2005 – Bengt Emil Johnson
2007 – Katarina Frostenson
2009 – Gunnar D. Hansson
2011 – Magnus William-Olsson
2013 – Göran Sonnevi
2016 – Birgitta Lillpers
2021 – Leif Holmstrand

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Ekelöf-sällskapet

Svenska litteraturpriser
Priser och utmärkelser instiftade 2001
Gunnar Ekelöf